

Семья валлонских скульпторов 
 Дюкенуа, Жером (старший) (до 1570—1641) — автор статуи Писающего мальчика в Брюсселе, отец Франсуа Дюкенуа и Жерома Дюкенуа (младшего).
 Дюкенуа, Франсуа (1597—1643) — сын Жерома (старшего), работал в Риме, автор многочисленных гробниц и барельефов.
 Дюкенуа, Жером (младший) (1602—1654) — сын Жерома (старшего), работал в Италии, Испании, Брюсселе и Генте.

Прочие 
 Дюкенуа, Эрнест Доминик Франсуа Жозеф (Ernest Dominique François Joseph Duquesnoy; 1749—1795) — французский революционер, член Конвента.